Wielki Gatsby – powieść amerykańskiego pisarza Francisa Scotta Fitzgeralda z 1925 roku.

Jej ekranizacje:
 Wielki Gatsby – amerykański film z 1926 roku, reżyseria: Herbert Brenon, w rolach głównych: Warner Baxter, Lois Wilson, Georgia Hale
 Wielki Gatsby – amerykański film z 1949 roku, reżyseria: Elliott Nugent, w rolach głównych: Alan Ladd, Macdonald Carey, Ruth Hussey
 Wielki Gatsby – amerykański film z 1974 roku, reżyseria: Jack Clayton, w rolach głównych: Robert Redford, Mia Farrow, Bruce Dern
 Wielki Gatsby – amerykański film telewizyjny z 2000 roku, reżyseria: Robert Markowitz, w rolach głównych: Toby Stephens, Mira Sorvino, Paul Rudd
 Wielki Gatsby – australijsko-amerykański film z 2013 roku, reżyseria: Baz Luhrmann, w rolach głównych: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan